Сызан — одно из устаревших названий реки Сызранка.
 Сызан (Сызак) — правый приток реки Биргильда.
 Сызан — населённый пункт в районе Бозова на юго-востоке Турции.